Merkur har flere betydninger:
 Merkur Andelskasse er en dansk Andelskasse
 Merkur (planet) er en planet i solsystemet.
 Merkur (gud) er en romersk gud.
 Merkur (bilmærke) er et tidligere amerikansk bilmærke.